The Late Late Show − irlandzki talk-show
 The Late Late Show − amerykański talk-show
 The Late Late Show with Craig Ferguson
 The Late Late Show with James Corden